Ljuban' – cittadina dell'Oblast' di Leningrado
 Ljuban' – villaggio dell'Oblast' di Leningrado
 Ljuban' – città della Bielorussia